Peucedanum ligusticoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Lessing och Carl Friedrich von Ledebour. Peucedanum ligusticoides ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
ligusticoides